Exobasidium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Exobasidium i familjen Exobasidiaceae, ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Exobasidiaceae, ordningen Exobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Exobasidium